Па́вел Влади́мирович Элья́нов (; род. 10 мая 1983, Харьков) — украинский шахматист, гроссмейстер (2001). Двукратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад в составе команды Украины (2004, 2010). Окончил Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

В составе национальной команды участник 5 олимпиад (2004—2012).

Секундант Бориса Гельфанда на Матче за звание чемпиона мира по шахматам 2012, проходившем с 10 по 30 мая 2012 года в Москве.

Женат на международном мастере (среди женщин) Елене Дворецкой, воспитывает дочь.

Награжден Орденом «За заслуги» ІІІ степени (2004).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка на сайте ChessPro 

Шахматисты Украины
Победители шахматных олимпиад
Заслуженные мастера спорта Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого